Mansão — usualmente uma moradia sumptuosa e de grandes proporções
 Edifício — nome atribuído a edifícios de habitação/comércio (sec.XIX/XX), notórios pela sua modernidade e luxo
 Solar - usualmente uma casa pertencente a uma família nobre